Anduring (2 X 11 Kayu Tanam), een plaats in Indonesië
Anduring (Kuranji), een plaats in Indonesië